

Pessoas
Lord Byron

Localidades
Byron (Califórnia)
Byron (Geórgia)
Byron (Illinois)
Byron (Michigan)
Byron (Minnesota)
Byron (Nebraska)
Byron (Oklahoma)
Byron (Wyoming)

Outros
Byron Bay
Byron Center

Desambiguação
Desambiguações de topônimos